Carll House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carll House (Dix Hills, New York), NRHP-ID 85002505
 Carll House (Huntington, New York), NRHP-ID 85002504